Quintus Septimius Florens Tertullianus teológus
 Tertullianus jogász